«Сага о Волсунгах» () — исландская сага XIII века. Самая известная из «Саг о древних временах», рассказывающих о легендарной истории Скандинавии в терминах общегерманских мифов. Описывает возникновение и упадок рода Вёльсунгов (Сигмунда и Сигурда), включая историю Брюнхильд и уничтожение бургундского дома. Сага основана на эпической поэзии. Самое старое из известных графических представлений сюжета найдено на одном из так называемых камней Сигурда в Швеции (резьба из Рамсунда / камень из Рамсунда) и относится к XI веку. Собственно сюжет много старше и описывает события, происходившие в Европе в V веке.

Единственная сохранившаяся рукопись саги, Ny kgl. Saml. 1824 b 4to, относится к 1400 году. В этой рукописи сага о Вёльсунгах непосредственно переходит в сагу о Рагнаре Лодброке.

Сага о Вёльсунгах повторяет сюжетные события, встречающиеся в «Старшей Эдде», но, в отличие от Старшей Эдды, события здесь выстроены в единое сюжетное повествование.

Самое известное изложение части сюжета саги о Вёльсунгах — Песнь о Нибелунгах, написанная на средневерхненемецком языке до саги о Вёльсунгах (найденные рукописи относятся к XIII веку). В Песни о Нибелунгах использованы другие имена героев: так, вместо Сигмунда — Зигмунд, вместо Сигурда — Зигфрид.

Значительное влияние «Саги о Вёльсунгах» видно в тетралогии Рихарда Вагнера «Кольцо нибелунга». Сюжет древней саги оказал существенное влияние на сюжет тетралогии о про́клятом кольце.

Сага о Вёльсунгах характерна тем, что в сюжете особенно часто явным образом присутствуют Один и другие персонажи скандинавской мифологии. В связи с этим сложно отделить фактическую основу сюжета от мифологической. Вместе с тем, присутствие в тексте мифологических персонажей делает сагу ценным источником для изучения скандинавских дохристианских верований и обрядов. Так в 6-й главе нашёл, вероятно, отражение ритуал инициации, в рамках которого молодые воины жили «волчьей жизнью» в лесу.

Перевод на русский язык выполнен в 1920-е годы Борисом Исааковичем Ярхо.

Библиография 
 
 Сага о Волсунгах / Пер. с древнеисл. Б. И. Ярхо // Корни Иггдрасиля. — М.: Терра, 1997. — С. 177-257. — (Викинги). — ISBN 5-300-00913-X.
 Сокровище Нифлунгов: Предания народов Средневековой Европы / Пер. Е. Балобановой, О. Петерсон. — М.: Аргус, 1996. — С. 92-145. — (Предания седых веков). — ISBN 5-85549-131-5.

Примечания

Ссылки 
 Сага о Волсунгах (перевод Бориса Исааковича Ярхо)
 Fornaldarsögur Norðurlanda and Völsunga saga in Old Norse from «Kulturformidlingen norrøne tekster og kvad» Norway.
 Timeless Myths: Volsunga Saga

Исландские саги
Легендарные саги